Каталинич — фамилия. Известные носители:
 Каталинич, Анте
 Каталинич, Иван
 Каталинич, Фране
 Каталинич, Шимун
 Каталинич, Ян